Уиннебейго — американский округ в Айове.
 Уиннебейго — американский округ в Висконсине.
 Уиннебейго — американский округ в Иллинойсе.